Beyrer ist der Familienname folgender Personen:

 Josef Beyrer (1839–1924), österreichischer Bildhauer
 Markus Beyrer (* 1965), österreichischer Lobbyist, Generalsekretär von Businesseurope

Siehe auch:
 Beirer